Alessandro Allegri (?-1697), poète burlesque florentin ;
 Antonio Allegri (v. 1489-1530), dit « Il Correggio », en français « Le Corrège », peintre, maître italien de la Renaissance ;
 Giuseppe Allegri (1814-1887), photographe italien ;
 Gregorio Allegri (1582-1652), religieux et compositeur italien ;
 Lorenzo Allegri (?-1527), peintre italien, oncle et premier maître d’Antonio Allegri ;
 Massimiliano Allegri, joueur et entraîneur de football ;
 Pomponio Allegri (1521-1593) ou « Leiti Pomponio », peintre italien, fils d’Antonio Allegri.